Regione del Sud, regione del Camerun 
 Regione del Sud, regione dell'Eritrea